Dit is een lijst van stations van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) in en rond Brussel. Bij een station in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in een faciliteitengemeente staat de officiële Franstalige naam schuingedrukt onder de officiële Nederlandstalige naam. Bij een station in het Waals Gewest staat de officiële Franstalige naam schuingedrukt onder de onofficiële Nederlandstalige naam.

Gewestelijk ExpresNet
Spoorwegen in België
Verkeer en vervoer in Brussel
Stations